Лэхи — фамилия. Известные носители:
 Лэхи, Корнелиус
 Лэхи, Патрик